Guillaume IX, duc d'Aquitaine de 1086 à 1127 aussi comte de Poitiers sous le nom de Guillaume VII.
 Guillaume IX, comte d'Auvergne de 1194 à 1195
 Guillaume IX, marquis de Montferrat de 1494 à 1518

Guillaume 09